Корейцы в США (кор. 한국계 미국인, Хангук-ке мигугин) — американцы корейского происхождения. Образуют пятую по численности группу среди азиатского населения страны после китайцев, филиппинцев, индийцев и вьетнамцев. Кроме того, они образуют вторую по величине корейскую диаспору после Китая.

История 
Первая группа корейских рабочих въехала на Гавайи в 1903 г., а в несколько следующих лет корейское население сосредоточилось также вдоль тихоокеанского побережья. Главным образом это были сельскохозяйственные рабочие и рабочие в горнодобывающих компаниях.
После аннексии Кореи Японией иммиграция корейского населения в США была практически прекращена. Закон 1924 г. полностью запретил иммиграцию азиатского населения, лишь с послаблением закона в начале 1950-х в США потянулись небольшие группы мигрантов.
В 1965 г. в связи с новой иммиграционной политикой и отменой квот иммиграция корейцев в страну заметно возросла. Причинами, как и среди других этнических групп, были надежды на лучшее экономические возможности и большие демократические права и свободы.

Численность и расселение 

На 2000 г. в стране проживало примерно 1,41 млн корейцев. Города с наибольшим числом корейского населения: агломерация Лос-Анджелеса (300 тыс. чел.) и агломерация Нью-Йорка (201 тыс. чел). Самая быстрорастущая диаспора имеется в Джорджии, где корейское население увеличилось с 1990 г. по 2000 г. на 88,2 %. Наибольшее число корейцев на душу населении проживает в округе Берген, штат Нью-Джерси, а также в Большом Нью-Йорке, и составляет 5,8 % по данным на 2009 г.
По данным бюро переписи населения США, на 2005 г. 433 тыс. этнических корейцев родились в США, 974 тыс. — за пределами США, 530 тыс. корейцев были американскими гражданами.

См. также 
 Японцы в США
 Китайцы в США
 Вьетнамцы в США
 Чон, Сара

Примечания

Ссылки 
 Korean American History
 Korean American literature
 The Korean American Museum

Народы США
США